Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Sparre » :
 Le régiment de Sparre (1694-1714)
 Le régiment de Sparre (1716-1720)

Homonymie d'unités militaires